Фругароло () — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Алессандрия.

Население составляет 1970 человек (2008 г.), плотность населения составляет 72 чел./км². Занимает площадь 27 км². Почтовый индекс — 15065. Телефонный код — 0131.

Покровителем коммуны почитается святой Феликс, празднование 29 июля.

Демография 
Динамика населения:

Известные люди 
Во Фругароло родилась Лелла Ломбарди, самая результативная женщина-гонщица в истории чемпионатов мира Формулы-1.

Администрация коммуны 
 Официальный сайт:

Ссылки 

 Национальный институт статистики 
 Национальный институт статистики